Matāʻafa ist ein samoanischer Häuptlingstitel, zu den Trägern gehören folgende Personen:
 Mataafa Josefo (1832–1912), Oberhäuptling und Stammesführer in Deutsch-Samoa
 Fiame Matāʻafa Faumuina Mulinuʻu II. (1921–1975), samoanischer Premierminister; siehe Mataʻafa Mulinuʻu II.
 Masiofo Laʻulu Fetauimalemau Matāʻafa (1928–2007), samoanische Abgeordnete und Diplomatin
 Fiame Naomi Mataʻafa (* 1957), samoanische Abgeordnete und Premierministerin

Siehe auch:
 Matafaʻa, Insel